Das Dameneinzel der Australian Championships 1956 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerin war Beryl Penrose. Im Endspiel setzte sich Mary Carter gegen Thelma Long mit 3:6, 6:2 und 9:7 durch. Für Carter war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian-Open-Homepage

Dameneinzel
1956